Майкл (Майк) Го́рдон () — несколько человек с таким именем и фамилией:

 Люди 
 ''Сортировка хронологическая, по году рождения.
 Гордон, Майкл (1909—1993) — американский актёр театра и кинорежиссёр.
  (род. 1941) — американский продюсер, композитор, музыкант и сценарист.
  (1948—2017) — британский учёный-информатик.
  (1955—2018) — австралийский журналист, лауреат премии Уокли за вклад в журналистику (2017).
  (род. 1956) — американский композитор, сооснователь организации и фестиваля .
  (род. 1963) — британский композитор.
  (род. 1965) — американский музыкант, вокалист, участник группы Phish.
  (род. 1983) — австралийский игрок в регбилиг, участник предварительного финала Национальной регбийной лиги в составе клуба «Сидней Рустерз» (2017).
  — американский журналист, лауреат премии Джорджа Полка за международный репортаж (1989). См. также 
 Гордон, Мик (композитор)